Lindeque ist der Familienname folgender Personen: 

 Lydia Lindeque (1916–1997), südafrikanische Schauspielerin
 Piet Lindeque (* 1991), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 William Lindeque (1910–1995), südafrikanischer Sprinter
 Zonica Lindeque (* 2004), südafrikanische Leichtathletin